Elżbieta Aleksandra Konstancja Wirtemberska (ur. 27 lutego 1802 Vircava, Łotwa (niem. Würzau w d. Kurlandii) – 5 grudnia 1864 Karlsruhe) – księżniczka wirtemberska.

Córka księcia Ludwika i księżniczki Henrietty z Nassau-Weilburg. 16 listopada 1830 roku wyszła za księcia Wilhelma Badeńskiego, syna Karola Fryderyka. Wilhelm i Elżbieta byli rodzicami:
 Wilhelminy Pauliny (1833-1834),
 Zofii Pauliny (1834-1904),
 Pauliny Zofii (1835-1891),
 Leopoldy Wilhelminy (1837-1903).

Przypisy 

Wirtembergowie
Urodzeni w 1802
Zmarli w 1864